Águas Belas (en portugués: Aguas Bellas) puede hacer referencia a:

Geografía

Brasil 
 Águas Belas (Pernambuco): municipio brasileño del estado de Pernambuco

Portugal 
 Águas Belas (Ferreira do Zêzere): freguesia portuguesa del municipio de Ferreira do Zêzere
 Águas Belas (Sabugal): freguesia portuguesa del municipio de Sabugal,